Бориспільський автобусний завод
 Брянський автомобільний завод